al-Hariri (1054-1122) – letterato arabo
Omar al-Hariri (1944-2015) – militare e politico libico
Rafīq al-Ḥarīrī (1944-2005) – politico libanese
Saʿd Ḥarīrī (1970-) – politico libanese, figlio di Rafīq al-Ḥarīrī
Wahbi Al-Hariri (1914-1994) – architetto e scrittore siriano